L'expression Lion d'or peut avoir plusieurs significations :
 Le Lion d'or de Saint-Marc est une récompense attribuée à l'occasion de la Mostra de Venise
 Le Lion d'or est attribué lors de la Biennale de Venise à un peintre (Lion d'or de peinture), comme il peut être décerné à une chorégraphe, donner lieu à un Lion d'or pour la carrière d'un architecte dans le cadre de l'Exposition internationale d'architecture de Venise (Biennale de Venise), etc.
 Le Lion d'or africain est une récompense donnée au meilleur joueur de football africain.
 Le Lion d'Or est une salle de spectacle à Montréal au Canada.
 La Place du Lion d'Or est une place de la ville de Lille en France.

En France, plusieurs hôtels ou auberges portent ce nom Hôtel du lion d’or, Auberge du lion d’or. On peut suspecter une sorte de calembour (au lit, on dort).